1600 steht für:
 das Jahr 1600

 BMW 1600, deutsches Automobil
 Chevrolet 1600, US-Automobil
 Fiat 1600, italienisches Automobil
 IC 1600, astronomisches Objekt
 K 1600, Micro-Computer-Familie
 Super 1600, Rallyesport-Fahrzeug

Siehe auch: